The Eye kan syfta på:

 The Eye (musikalbum av King Diamond) – ett musikalbum av den danska heavy metal-sångaren King Diamond
 The Eye (musikalbum av KUKL) – ett musikalbum av den isländska gruppen KUKL
 The Eye (film, 2002) – en asiatisk skräckfilm från 2002
 The Eye (film, 2008) – en amerikansk skräckfilm från 2008
 The Eye (tidning) – ett svenskt fanzine